Termin Se ima više značenja.

 Selen, hemijski element
 Švedska, oznaka države
 .se, najviši Internet domen Švedske